Curri ist der Familienname folgender Personen:

 Bajram Curri (1862–1925), albanischer Freiheitskämpfer
 Debatik Curri (* 1983), albanischer Fußballspieler
 Skerdilaid Curri (* 1975), albanischer Fußballspieler

Curri ist ein Namensbestandteil folgender Städte:

 Bajram Curr in Albanien, albanische Alternativform Bajram Curri

Siehe auch:

 Currie
 Curie
 Curi
 Curry